Mealhada pode-se referir a:
 Mealhada - concelho português do distrito de Aveiro;
 Mealhada - freguesia portuguesa sede do concelho do mesmo nome;
 Mealhada - lugar da freguesia de Loures, no concelho de Loures.

Desambiguação